Сергей Долженков:
 Долженков, Сергей Аниканович (1912—1985) — Герой Советского Союза.
 Долженков, Сергей Яковлевич (1916—1968) — полный кавалер ордена Славы.